

Форт-Додж — місто, штат Айова
 Форт-Додж — переписна місцевість, штат Канзас